Saint-Sauveur  (frz.) steht für: 
 Salvator Mundi, Titel des Jesus Christus

Saint-Sauveur heißen folgende Orte:

Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Sauveur (Côte-d’Or) im Département Côte-d'Or
 Saint-Sauveur (Dordogne) im Département Dordogne
 Saint-Sauveur (Finistère) im Département Finistère
 Saint-Sauveur (Gironde) im Département Gironde
 Saint-Sauveur (Haute-Garonne) im Département Haute-Garonne
 Saint-Sauveur (Haute-Saône) im Département Haute-Saône
 Saint-Sauveur (Hautes-Alpes) im Département Hautes-Alpes
 Saint-Sauveur (Isère) im Département Isère
 Saint-Sauveur (Meurthe-et-Moselle) im Département Meurthe-et-Moselle
 Saint-Sauveur (Oise) im Département Oise
 Saint-Sauveur (Somme) im Département Somme
 Saint-Sauveur (Vienne) im Département Vienne
 Saint-Sauveur-Camprieu im Département Gard
 Saint-Sauveur-d’Aunis im Département Charente-Maritime
 Saint-Sauveur-de-Carrouges im Département Orne
 Saint-Sauveur-de-Cruzières im Département Ardèche
 Saint-Sauveur-de-Flée im Département Maine-et-Loire
 Saint-Sauveur-de-Ginestoux im Département Lozère
 Saint-Sauveur-d’Émalleville im Département Seine-Maritime
 Saint-Sauveur-de-Meilhan im Département Lot-et-Garonne
 Saint-Sauveur-de-Montagut im Département Ardèche
 Saint-Sauveur-de-Peyre im Département Lozère
 Saint-Sauveur-de-Pierrepont im Département Manche
 Saint-Sauveur-de-Puynormand im Département Gironde
 Saint-Sauveur-des-Landes im Département Ille-et-Vilaine
 Saint-Sauveur-en-Diois im Département Drôme
 Saint-Sauveur-en-Puisaye im Département Yonne
 Saint-Sauveur-en-Rue im Département Loire
 Saint-Sauveur-Gouvernet im Département Drôme
 Saint-Sauveur-Lalande im Département Dordogne
 Saint-Sauveur-la-Pommeraye im Département Manche
 Saint-Sauveur-la-Sagne im Département Puy-de-Dôme
 Saint-Sauveur-la-Vallée im Département Lot
 Saint-Sauveur-Lendelin im Département Manche
 Saint-Sauveur-lès-Bray im Département Seine-et-Marne
 Saint-Sauveur-le-Vicomte im Département Manche
 Saint-Sauveur-Marville im Département Eure-et-Loir
 Saint-Sauveur-sur-École im Département Seine-et-Marne
 Saint-Sauveur-sur-Tinée im Département Alpes-Maritimes
 Caubon-Saint-Sauveur im Département Lot-et-Garonne 

Weitere Orte:
 Saint-Sauveur (Québec), Gemeinde in Kanada
 Saint-Sauveur-de-Landemont, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire, Frankreich
 Saint-Sauveur (Île d’Yeu), ehemalige Gemeinde, Île d’Yeu, Frankreich

Baulichkeiten:
 zahlreiche Kirchen, siehe Salvatorkirche
 zahlreiche Klöster, siehe Salvatorkloster

Personen:
 Jacques Grasset de Saint-Sauveur (1757–1810), französischer Diplomat, Literat, Zeichner und Publizist